Il doppio del torneo di tennis Open Prévadiès 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Baptiste Perlant e Xavier Pujo che hanno battuto in finale Jean-Christophe Faurel e Jérôme Haehnel 2-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie

 Lars Burgsmüller /  Dominik Meffert (primo turno)
 Jan Mertl /  Kristian Pless (quarti di finale)

 Florin Mergea /  Brian Wilson (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Lars Übel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2007